Богосава Никшић (Загреб, 9. јануар 1929 — Београд, 24. децембар 2008) била је југословенска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1958. || Госпођа министарка   || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Песма   || Праља
|-
| 1963. || Човјек са фотографије  || Комшиница (као Боба Бијелић)
|-
| 1966. || Топле године  || /
|-
| 1967. || Дим   || Жена са псом (као Богосава Бијелић)
|-
| 1969. || ТВ Буквар ТВ серија || Госпава Ристић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1973. || Наше приредбе  ТВ серија||  
|-
| 1975. || Отписани  ТВ серија || Прлетова мајка
|-
| 1975. || Песма  ТВ серија || /
|-
| 1978. || Повратак отписаних  ТВ серија || Прлетова мајка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Петријин венац   || Болничарка (као Богосава Бијелић)
|-
| 1981. || Шеста брзина  || Крокина жена (као Богосава Бјелић)
|-
| 1982. || Сијамци ТВ мини серија || /
|-
| 1982. || Приче из радионице ТВ серија || Крокина жена
|-
| 1982. || Приче преко пуне линије ТВ серија || Малинина мајка
|-
| 1982. || Вариола вера  || Телефонисткиња (као Богосава Никшић)
|-
| 1973—1984. || Позориште у кући ТВ серија || Меланијина мајка / Комшиница / Архитекта Марковић (жена)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Под жрвњем ТВ филм || Сељанка на пијаци
|-
| 1992. || Тито и ја  || Наталија 
|-
| 1987—1991. || Бољи живот  ТВ серија || Магдалена Никифоровић
|-
| 1992. || Секула невино оптужен Видео || /
|-
| 1993. || Броз и ја ТВ серија || Наталија
|-
| 1993. || Руски цар  ТВ филм || /
|-
| 1995. || Све ће то народ позлатити ТВ филм || /
|-
| 1997. || Горе доле ТВ серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1929.
Умрли 2008.
Српске глумице
Југословенски глумци
Загрепчани
Срби у Загребу